«ФК Дреница» () — косовский футбольный клуб из Србицы. Выступает в косовской Суперлиге, главной по уровню в системе футбольных лиг Косова. Домашние матчи команда проводит на стадионе Байрам Алиу, вмещающем около 8 000 зрителей.

История 
Клуб создан в 1958 году и с момента создания косовской Суперлиги выступает в нём.

В 2006 году клуб дошёл до финала Кубка Косова.

Эмблема клуба напоминает эмблему Армии Освобождения Косова.

Клубные цвета 
Клубными цветами являются красный и чёрный.

Основной состав

Тренеры 
 Вальдет Шоши (2005–2008)
 Фадиль Рама (2008–2009)
 Тахир Луштаку (2009–2013)
 Бюлбюль Соколи (июль 2013)
 Фадиль Рама (2013)
 Африм Яшари (2016–н.в.)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Косова